Dolina Issy – powieść Czesława Miłosza
 Dolina Issy – polski film z roku 1982, w reż. Tadeusza Konwickiego, ekranizacja powieści

Zobacz też 
 Issa